Богородская волость — административно-территориальная единица (волость), в 1796—1918 в составе Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии Российской империи. В 1918—1921 — в составе Усть-Сысольского уезда Северо-Двинской губернии РСФСР. В 1922—1926 — в составе Усть-Сысольского уезда Автономной области Коми (Зырян) РСФСР. В 1926—1929 — в составе Сысольского уезда Автономной области Коми (Зырян) РСФСР. Упразднена в ходе реформы административно-территориального деления СССР.

Волосной центр на 1893 год — Вишерско-Богородское (Богородское, ныне — село Богородск).

Примечания

Литература 
 «Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления, а также полицейские станы всей России с обозначением места их нахождения». Киев: Книгоиздательство товарищества Л. М. Фиш, 1913.
 Жеребцов И. Л. Административно-территориальное деление Коми края в конце XV — 70-х годах XVI века // Музеи и краеведение. — Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2001. — (Труды Национального музея Республики Коми; вып. 3). — 352 с. — С. 143—151.

Волости Вологодской губернии